Argand ist der Familienname folgender Personen:

 Ami Argand (1750–1803), Schweizer Erfinder, Physiker, Chemiker und Unternehmer
 Émile Argand (1879–1940), Schweizer Geologe und Mineraloge
 Jean-Robert Argand (1768–1822), Schweizer Mathematiker
 Luc Argand (* 1948), Schweizer Segler

Sonstiges:
 Argand (Iowa), Ort im Jones County
 Dorsa Argand
 Arganddiagramm, siehe Gaußsche Zahlenebene
 Argand-Brenner oder Argand-Lampe, siehe Öllampe